Motinda peut faire référence à :
 Morinda Emeljanov, 1972 : un genre d'insectes de la famille des Cicadellidae ;
 Morinda L., 1753 : un genre de plantes de la famille des Rubiaceae.

Homonymie de genre en biologie